Gemeente Belangen Veldhoven, een Nederlandse lokale politieke partij
 Gibb River Airport, een vliegveld in Australië met IATA-code GBV
 Guided by Voices, een Amerikaanse indieband rond zanger Robert Pollard